Ріп'янська сільська рада — Івано-Франківська область, Калуський район
 Ріп'янська сільська рада — Львівська область, Старосамбірський район